Ясное Утро — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясное Утро — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ясное Утро — посёлок в Чернском районе Тульской области.